

Codici 
 TUP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tupelo (Mississippi), Stati Uniti d'America
 TUP – codice vettore ICAO di Aviastar-Tu Airline
 tup – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 per le lingue tupi

Geografia 
 Tup – città del Kirghizistan